Second Presbyterian Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Second Presbyterian Church (Alabama), ID-Nr. 86002616
 Second Presbyterian Church (Chicago), Illinois, ID-Nr. 74000754
 Second Presbyterian Church (Kentucky), ID-Nr. 80001522
 Second Presbyterian Church (Missouri), ID-Nr. 75002140
 Second Presbyterian Church (Franklin County, Ohio), ID-Nr. 83001972
 Second Presbyterian Church (Scioto County, Ohio), ID-Nr. 96000926
 Second Presbyterian Church (Hamilton County, Tennessee), ID-Nr. 80003822
 Second Presbyterian Church (Shelby County, Tennessee), ID-Nr. 79002478
 Second Presbyterian Church (Petersburg County, Virginia), ID-Nr. 90002114
 Second Presbyterian Church (Richmond County, Virginia), ID-Nr. 72001525